Тони О’Хора (; род. 8 сентября 1967 года, Клэпхем, Лондон, Великобритания) — английский музыкант, участвовавший в мелодик-метал-группе Praying Mantis. Однако наиболее стал известен в глэм-рок-группе Sweet.

Биография 
О'Хора родился 8 сентября 1967 года в Лондоне. Он провел ранние годы в своем родном городе, позже в Ирландии, а затем в канадской провинции Онтарио. 

За это время он практиковался в пении и достаточно развил этот навык, чтобы играть в группах после своего возвращения в Англию

С 1988-го по 1989 год он впервые пел в ливерпульской группе Larrikin, название которой пишется по-разному, что связано с тем, что жаргонный термин «Larrikin» имеет альтернативное написание «Larrakin». 

Нет ни одного альбома, который мог бы поддерживать любое написание. 

В 1989 году он присоединился к местному конкурсу хард-рока в Турине. 

С группой Torino, у которой уже было два альбома, О’Хора отправился в многолюдный тур по Великобритании и работал над новым песенным материалом. 

Однако с наступлением волны гранжа интерес к группе снизился, так что их выживание больше не было гарантировано.

После распада Torino в 1990 году он присоединился к трэш-метал-группе Onslaught, которая теперь звучала менее грубо из-за стиля пения О’Хоры. 

В ходе планирования выпуска альбома «When Reason Sleeps» группа планировала подписать контракт с одной из двух звукозаписывающих компаний, обе из которых отказали. Это привело к распаду через год, в 1991 году.

Позже О’Хора снова работал с гитаристом Робом Тротманом, который участвовал в той группе с 1987 года.

Следующей остановкой О’Хоры после Onslaught стал Highwire, где он познакомился с другим более поздним коллегой-музыкантом, гитаристом Джейми О'Кейном Помимо хард-рока, эта группа также увлекалась слиз-роком. 

О’Хора участвовал в группе с 1992 по 1995 год. Во второй половине 1990-х, наконец, поступило предложение от Новой волны хеви-метала, которая страдала от частых смен исполнителей. Воспользовавшись моментом, он перешёл в группу Praying Mantis. 

Информация о точном времени пребывания О’Хоры различается: называют с 1996—2001, а иногда и 1998—2002

На этом этапе он совершил несколько туров с теперь более склонной к коммерческому року Praying Mantis, записав с ними два альбома: «Forever in Time» и «Nowhere to Hide». 

О’Хора также нашел время для запуска собственного проекта, наняв барабанщика Брайана Диксона, бывшего коллегу по Торино, гитариста Роба Тротмана из последнего состава Onslaught и Джейми О'Кейна, гитариста из Highwire. Гитарист Praying Mantis Тино Трой сыграл эпизодическую роль. Сам О'Хора пел, а также играл на бас-гитаре. 

Название группы «Horakane» было образовано из двух префиксов фамилий двух её участников: О’Хоры и О’Кейна

Альбом «Eternal Infinity» был выпущен 17 марта 1999 года на японском лейбле Pony Canyon International и итальянском лейбле Frontiers Records.

В 2003 году О'Хора присоединился к группе Sweet, также в качестве вокалиста и басиста.

В Sweet он снова встретился с барабанщиком Брюсом Бислендом, который долгое время работал параллельно с Praying Mantis. Бисланд и привел О'Хору к Стиву Скотту для обсуждения.

Как басист, он присоединился к хеви-метал-группе Statetrooper в сентябре 2004 года В 2005 году он стал преподавать в музыкальном колледже в Бирмингеме 
.

С тех пор ему было трудно совмещать деятельность группы и преподавание, поэтому в конце 2005 году он отказался от членства в Sweet.

Незадолго до этого, а именно в январе 2006 года, он выпустил свой первый сольный компакт-диск под названием «Escape into the Sun».

В записи ему помогал только Магнус Карлссон (Primal Fear), который предоставил все инструменты для О'Хоры, что можно было бы сказать и наоборот, учитывая дополнительный вклад Карлссона как автора песен и продюсера.

С 2011 года он снова играет в The Sweet, на этот раз в в качестве клавишника, гитариста и бэк-вокалиста В сентябре 2019 года он во второй раз покинул группу.

О'Хора также появлялся в качестве гостя в различных постановках. Таким образом, на первых двух пауэр-метал-альбомах брайтонской рок-группы Balance of Power: «When the World Falls Down» и «Book of Secrets».

Также в качестве главного исполнителя трибьют-альбома американской AOR-группы Boston, названного просто «Tribute to Boston».

Тони О'Хора ведет свой собственный певческий веб-сайт, предлагающий, среди прочего, уроки пения по Skype и средства по уходу за носом и горлом.

Дискография

с Balance of Power (гость) 
 When the World Falls Down (1997)
 Book of Secrets (1998)

с Praying Mantis 
 Forever in Time (1998)
 Nowhere to Hide (2000)

с Horakane 
 Eternal Infinity (1999)

Tribute to Boston 
 Tribute to Boston (2002)

Как сольный исполнитель 
 Escape into the Sun (2006)

с Sweet 
 New York Collection (2012)

Примечания

Ссылки 

 

Родившиеся 8 сентября
Родившиеся в 1967 году
Вокалисты
Хард-рок-вокалисты
Глэм-рок-вокалисты
Поп-рок-вокалисты
Хеви-метал-вокалисты
Пауэр-метал-вокалисты
Гитаристы
Клавишники
Хард-рок-клавишники
Глэм-рок-клавишники
Поп-рок-клавишники
Персоналии:Лондон
Персоналии:Клэпхем